Alejandro Menéndez puede hacer referencia a:
 Alejandro Menéndez Acebal (1851-1921), periodista, militar y político español en Cuba.
 Alejandro Menéndez (1966-), entrenador de fútbol español.
 Álex Menéndez (1991-), futbolista español.